Semjonowa (, /Semenowa, auch: Semionowa, Semyonova oder Semenova) ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Michailowna Semjonowa-Tjan-Schanskaja (1913–1992), sowjetische Geobotanikerin
 Galina Wladimirowna Semjonowa (1937–2017), sowjetische Journalistin und Politikerin der KPdSU
 Lydyja Semenowa (* 1951), ukrainische Großmeisterin im Schach 
 Marina Timofejewna Semjonowa (1908–2010), russische Primaballerina
 Natalija Semenowa (* 1982), ukrainische Diskuswerferin
 Polina Semionowa (* 1984), russische Ballett-Tänzerin
 Sinaida Nikolajewna Semjonowa (* 1962), russische-sowjetische Marathonläuferin
 Swetlana Stepanowna Semjonowa (* 1958), sowjetische Ruderin
 Tatjana Andrejewna Semjonowa (* 1990), russische Biathletin, siehe Tatjana Andrejewna Akimowa
 Uļjana Semjonova (* 1952), lettische Basketballspielerin
 Wera Wassiljewna Semjonowa (* 1941), sowjetische Hürdenläuferin, siehe Wera Wassiljewna Korsakowa

Siehe auch:

 Semjonow